Mirabal ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Mirabal (* 1933), kubanischer Trompeter
 Minou Tavárez Mirabal (* 1956), Philologin, Professorin und Politikerin
 Patria (1924–1960), Minerva (1926–1960) und Maria Teresia Mirabal (1935–1960), dominikanische Regimegegnerinnen, siehe Schwestern Mirabal